Альфа Этники 1983/1984 () — 48-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1983/1984
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1983 году
Спорт в Греции в 1984 году